Spay kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Spay, Sarthe, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,

Tyskland 

 Spay, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz,